Amadis est originellement le nom du personnage principal d'un roman de chevalerie espagnol du .

Sciences et techniques 
 'Amadis' est un cultivar de rosier grimpant, obtenu avant 1826 par le rosiériste français Jean Laffay.
 En taxonomie, le mot amadis est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces, notamment le mollusque Conus amadis et le papillon Xylophanes amadis.

Culture et société

Littérature 
 Amadis (L'Amadigi) est un poème épique en 100 chants de Bernardo Tasso (1549), inspiré d'Amadis de Gaule.
 Amadis de Gaule (Amadis de Gaula) est un roman de chevalerie espagnol publié en 1508.
 Amadis de Grèce (Amadís de Grecia) est un roman de chevalerie écrit par , publié en 1530.

Musique 
 Amadis est un opéra de Jean-Baptiste Lully, créé en 1684.
 Amadis est un opéra de Jules Massenet, créé en 1922.
  ou Amadis des Gaules est un opéra de Johann Christian Bach, créé en 1779.

Anthroponyme 
 Amadis Jamyn (1540-1593) est un poète français.
 Saïd Amadis est un acteur français.

Homonymie de titre
Épithète spécifique